Le Professeur S. P. Srivastava a enseigné la science logique à l'Université de Lakhimpur (Uttar Pradesh, Inde). Il voulait abolir la frontière entre les sciences dites dures, le yoga et la spiritualité.

Le psychiatre français Bernard Auriol le présente comme un très grand connaisseur des textes ourdous et un spécialiste du Sahaj Marg.

Le successeur de Babuji  

À la fin des années 1940, ce professeur de philosophie a fait la connaissance de Sri Ramchandra Babuji, le fondateur de la Shri Ram Chandra Mission de Shajahanpur et de l'enseignement du Sahaj Marg. Il en est devenu l'un des plus fervents disciples.

Président de la SRCM (1983-1994) 

En 1983, à la mort de son gourou Babuji, un groupe de seniors précepteurs s'est réuni pour donner un nouveau président à la Shri Ram Chandra Mission. Selon ce groupe, Babuji n'avait pas désigné son successeur. Ils ont créé un groupe de travail et le Professeur S. P. Srivastava en a pris la présidence, dans l'attente de trouver le véritable représentant spirituel de Babuji. Il est donc devenu président de l'association Shri Ram Chandra Mission de Shajahanpur, dont les statuts ont été déposés à Lucknow en 1945.

D'autres n'ont pas eu cette opinion, ils ont reconnu la véracité d'une lettre écrite par Babuji      (ce qui est contesté) qui désignait Shri Parthasarathi Rajagopalachari comme président de la Mission. Ce dernier a aussi été proclamé représentant spirituel de Babuji. Il a créé sa propre société à but non lucratif, enregistrée en Californie sous le même nom de Shri Ram Chandra Mission.

D'autres encore, comme Sri K. C. Narayana à l'ISRC reconnaissent que Shri Parthasarathi Rajagopalachari a été désigné président, mais lui refusent le titre de représentant spirituel. Ils n'ont qu'un seul maître éternellement vivant, Sri Ramchandra Babuji.

Passation de pouvoirs 

En 1994, Sri Umeshchandra Saxena, l'un des fils de Sri Ramchandra Babuji, s'est présenté à Shajahanpur devant le groupe de travail et son président avec une lettre de son père. Les seniors précepteurs ont débattu et reconnu la validité de ce courrier qui nommait Sri Umeshchandra Saxena président.

Le Docteur S. P. Srivastava a donné sa démission et cédé la place à Sri Umeshchandra Saxena. C'est ce dernier qui préside aujourd'hui la SRCM de Shajahanpur, fondée par son père en 1945.

Le Docteur S. P. Srivastava est aujourd'hui retraité.

À voir aussi

Articles connexes 

 Sri Ramchandra
 Sahaj Marg
 Shri Ram Chandra Mission
 Sri Umeshchandra Saxena
 Sri K. C. Narayana
 Ram Chandraji

Liens externes 

 S.P. Srivastava et Umeshchandra Saxena
 S. P. Srivastava, d'après le Dr Auriol
 Umeshchandra Saxena
 La succession de Babuji
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji

Religion en Inde
Spiritualité autres
Groupement spirituel
Sahaj Marg